Motesiczky ist der Familienname von

 Karl Motesiczky (1904–1943), österreichischer Psychoanalytiker und NS-Opfer, Gerechter unter den Völkern
 Marie-Louise von Motesiczky (1906–1996), österreichische Malerin

Siehe auch:
 Palais Motešický